Le tournoi de tennis de Marbella est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute du 5 au .

Flavia Pennetta remporte le simple dames. En finale, elle bat Carla Suárez Navarro, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Faits marquants 
Sur la terre battue andalouse, les Italiennes réalisent le carton plein. Flavia Pennetta s'impose en effet dans le simple face à Carla Suárez Navarro en finale, tandis que Sara Errani et Roberta Vinci gagnent l'épreuve de double dames.

Kim Clijsters (gagnante quelques jours plus tôt de l'Open de Miami) tombe dès le deuxième tour contre Beatriz García Vidagany, joueuse  classée  mondiale et issue des qualifications.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marbella
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Marbella
Sport en Espagne en 2010
Marbella